Brucker:
 Jane Brucker
 Johann Jacob Brucker
 Roger W. Brucker